Jatimalang (Arjosari)
 Jatimalang (Klirong)
 Jatimalang (Purwodadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing